Autostrada M56 (węg. M56 autópálya) – planowana dawniej autostrada o długości około 19 km na Węgrzech, w ciągu trasy europejskiej E73. Miała stanowić łącznik pomiędzy autostradą M6 i granicą Chorwacji. Obecnie jest ujęta w projekcie budowy autostrady M6 (193 – 212 km).

56